Мировая группа II — вторая по престижности ступень Кубка Федерации. В этой группе соревновались сборные Японии, Сербии, Аргентины, Польши, Канады, Франции, Швейцарии и Швеции.

Победители выходят в Плей-офф Мировой группы, проигравшие — в Плей-офф 2-й Мировой группы.

Игры

Канада — Сербия

Швеция — Польша

Франция — Швейцария

Аргентина — Япония

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа